Kaltenbachiella är ett släkte av insekter som beskrevs av Henri Schouteden 1906. Enligt Catalogue of Life ingår Kaltenbachiella i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen pungbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Kaltenbachiella